Sargatilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Salix caprea.
El nombre común de la planta Salix eleagnos.
El nombre común de la planta '''''Salix triandra.